Сан-Ка́рло ():
 Сан-Карло — оперный театр в Неаполе, построенный в 1737 году. 
 «Сан-Карло» — оперная труппа, существовавшая в США в 1913—1955 годах.